Puchar Świata w skokach narciarskich w Libercu – zawody w skokach narciarskich, przeprowadzane w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich, od sezonu 1980/1981. Areną zmagań jest kompleks skoczni Ještěd w Libercu.

Z 20 zaplanowanych dotąd konkursów odbyło się 12. Dwa z nich wygrali gospodarze. Raz wygrał Polak - Piotr Fijas, w 1986 roku.

Podium poszczególnych konkursów PŚ w Libercu

Najwięcej razy na podium

Najwięcej razy na podium według państw

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Ještěd

Uwagi

Bibliografia 
 

Liberec
Skoki narciarskie w Czechach
Sport w Libercu